Polaris Industries — американская машиностроительная компания, производящая мотоциклы, снегоходы, мотовездеходы и электромобили, со штаб-квартирой в Медайне, штат Миннесота. Компания превратились в мирового лидера с более чем 30 брендами и многочисленными сервисами, оказавшими значительное влияние на индустрию снегоходов и за её пределами.

История 
 1954 Компания переименована в Polaris Industries Inс
История Polaris прослеживается с самого основания его учредителями — Эдгаром Хеттином, его младшим братом Алланом и его близким другом Дэвидом Джонсоном. Плодотворное трио запустило предшественника Polaris — Hetteen Hoist & Derrick — в 1945 году в небольшом местечке Розо, Миннесота. В условиях дефицита металла во время Второй Мировой Войны, их навыки ремонта фермерских машин быстро заслужили уважение со стороны постоянных заказчиков.
Но место в истории они заслужили, работая над способами быстрее добраться до лесных охотничьих домиков по глубоком снегу. Эти разработки привели к созданию первого прототипа снегохода в 1955 году. Чтобы доказать, что новый тип транспорта — не просто игрушка, Эдгар с тремя друзьями предприняли путешествие длиной в 2000 км через дикие места Аляски, продемонстрировав надёжность аппарата. Аппарат, нагруженный более чем четырьмястами килограммами провизии, выдержал температуру −40 по Цельсию и успешно закончил путешествие длиной в 12 дней.
 1956 Построен первый снегоход. Аппараты стали столь популярны, что Polaris стала выпускать исключительно снегоходы, и это длилось многие годы, пока компания не расширила линейку продуктов, потребовавших новых навыков в разработке, производстве, распространении, маркетинге, новых силовых агрегатов и технологий.
 1968 Компания Textron Inc покупает Polaris. Производство продолжается в Розо, Миннесота
 1976 в TX-L340 установлен первый двигатель жидкостного охлаждения от Polaris, а вскоре после этого построен первый снегоход с независимой подвеской
 1980 У. Холл Уэнделл младший, объявленный президентом Polaris, возглавил управляющую группу, выкупившую Polaris у Textron в 1981
 1984 В линейке появляются квадроциклы и мотовездеходы. Компания становится мировым лидером в производстве мототранспортных средств.
 1995 Продажи Polaris достигли 1 миллиарда долларов
 1997 Дебют мотоциклов Victory. Пилот Эл Ансер младший въехал на первом мотоцикле в ресторан Planet Hollywood в Mall of America. Polaris расширяет внедорожную линейку, добавив в неё багги Polaris RANGER
 2007 Polaris представляет RANGER RZR — первый способный к буксировке и наиболее быстро разгоняющийся багги
 2008 Текущий главный исполнительный директор Скотт У. Вайн присоединяется к команде Polaris
 2011 Годовые продажи впервые превышают 2 миллиарда. Polaris приобретает легендарную компанию Indian Motorcycle и перезапускает Chieftain в Стёрджесе в 2013 г. Также Polaris приобретает компанию GEM, выпускающую электротранспорт.
 2014 29 сентября большое открытие польской фабрики Opole, первого производства компании, размещённого вне Северной Америки. Годовые продажи превысили 3,8 млрд долларов.
 2015 Компания Polaris покупает линию электромотоциклов Brammo, популярная модель Brammo Empulse, производится под новым именем Victory Empulse TT
 2017 Прекращение производства мотоциклов Victory
 2018 Подразделение компании по производству мотоциклов Indian добилось более высоких показателей продаж и прибыли, чем Harley-Davidson (переживающий сокращение рынка), тем самым подтвердив, что принимает верные решения и идёт в верном направлении.

Примечания